No dia 8 de julho de 1931 o Botafogo venceu, durante uma excursão ao Rio Grande do Sul, um amistoso histórico, que opôs o campeão carioca ao campeão gaúcho, Pelotas. Após uma partida muito renhida, o Botafogo ganhou por 3 a 2. Um bronze foi oferecido pelo time da casa ao visitante após o fim da peleja.

“Perante uma avultadíssima assistência (…) o encontro, entre os quadros do Botafogo e do Pelotas, foi um dos mais sensacionaes vistos na Princesa do Sul. (…) A partida ocorreu com muita cordealidade, não havendo o mínimo senão. Uma verdadeira partida de bom foot-ball.” (excerto de jornal à época).

 Pelotas: Bordini, Antoninho e Grant; Marcial, Mascarenhas e Tristão; Benjamim, Ross, Tutu, Mário Reis e João Pedro. Técnico: Francisco Janelli
 Botafogo: Sílvio,  Octacílio e Rodrigues; Affonso, Benevenuto e Canalli; Álvaro, Martim, Carola, Juca e Celso. Técnico: Nicolas Ladanyi

Ligações externas 

 Jornais da época (arquivo Lobão)

Partidas de futebol do Brasil
Futebol de 1931 no Brasil
Jogos amistosos de futebol